Jonkvrouw (titel), adellijk predicaat
 Jonkvrouw (boek), Vlaamse historische (jeugd)roman